Зайнутдинов — фамилия, происходит от арабского имени Зайнуддин. Известные носители:

 Зайнутдинов, Артур Рашидович (род. 1992) — российский и ОАЭ хоккеист.
 Зайнутдинов, Бахтиёр Батыржанович (род. 1998) — казахстанский футболист.
 Зайнудинов, Иса Исаевич (род. 1938) — чеченский террорист.
 Зайнутдинов, Шайх (1897—1971) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.